

Burkina Faso 
 Dialakoro, une commune rurale située dans le département de Koloko ;
 Dialakoro, une commune rurale située dans le département de Sidéradougou.

Côte d'Ivoire 
 Dialakoro, commune de Côte d'Ivoire.

Guinée 
 Dialakoro, sous-préfecture rattachée à la préfecture de Mandiana et à la région de Kankan ;
 Dialakoro, sous-préfecture de la préfecture de Mandiana dans la région de Kankan à l'Est de la Guinée ;
 Dialakoro, district de la commune rurale de Manfran (Guinée).

Mali 
 Dialakoro, une commune du Mali.